Het gemengd dubbelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 2004 werd gewonnen door Zhang Jun en Gao Ling.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Gemengd